Саве́льева — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Савельева, Александра Владимировна (род. 1983) — российская певица.
 Савельева, Анна Дмитриевна (род. 1949) — русская актриса театра.
 Савельева, Валентина Сергеевна (род. 1949) — русская певица.
 Савельева, Варвара Фёдоровна (1928—2016) — Герой Социалистического Труда.
 Савельева, Галина Михайловна (1928—2022) — советский и российский медик.
 Савельева, Диана Александровна (род. 1979) — российская певица, исполнительница цыганских романсов.
 Савельева, Екатерина Анатольевна (более известна как Арсеньева; род. 1986) — российская баскетболистка.
 Савельева, Елена Владимировна (род. 1984) — российская боксёрша.
 
 Савельева, Лариса Александровна (род. 1946) — российский филолог-славист, переводчик.
 Савельева, Лидия Владимировна (1937—2021) — советский и российский языковед, доктор филологических наук.
 Савельева, Любовь Ивановна (род. 1940) — советский и российский художник-керамист, мастер художественного стекла.
 
 Савельева, Прасковья Ивановна (1918—1944) — подпольщица, герой Великой Отечественной войны.
 
 Савельева, Элеонора Анатольевна (род. 1937) — российский учёный-историк, археолог.
 Савельева, Эра Михайловна (1913—1985) — советский кинооператор и кинорежиссёр.